Торрелагуна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 16,83 км². Население — 4928 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида